Cal Roig (Anglès), casa d'Anglès, a Selva
 Cal Roig (Arbolí), casa de Bellvei, al Baix Camp
 Cal Roig (Avinyonet del Penedès), masia d'Avinyonet del Penedès, a l'Alt Penedés
 Cal Roig (Bellvei), casa de Bellvei, al Baix Penedès
 Cal Roig (Olvan), masia d'Olvan, al Berguedà
 Cal Roig (Riba-roja d'Ebre), Casa de Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre
 Cal Roig (Solivella), Casa de Solivella, a la Conca de Barberà
 Cal Roig (Ulldemolins), Casa d'Ulldemolins, al Priorat